Виксен Стил (Vyxen Steel, род. 29 марта 1992 года, Монреаль, Квебек, Канада) — канадская порноактриса.

Биография 
Родилась в марте 1992 года в Монреале, провинция Квебек, Канада. Начала сниматься в фильмах для взрослых в 2011 году, в возрасте 19 лет. Работала со студиями Dogfart, Pegas Productions, Evil Angel, Elegant Angel, Pulse Distribution, Hustler, Burning Angel, Girlfriends Films и Jules Jordan Video.

В 2014 году была первый раз номинирована на AVN Awards за роль в POV Punx 7 с Джеймсом Дином.

Сценическое имя составлено из немецкого слова Vyxen и любимой рок-группы актрисы Steel Panther.

В апреле 2016 года Стил опубликовала в своем профиле Instagram, что находится на четвёртом месяце беременности. Она сделала перерыв съёмках и через некоторое время вернулась. Снялась более чем в 80 фильмах.

Избранная фильмография 
 Anal Required 5,
 Axel Braun's Inked,
  Bra Busters 7,
  Busty Pin-Ups!,
  Camping X-Treme 2,
  Jug Jocky,
  Lex's Tattooed Vixens,
  Liquid Lesbians,
  Masseuses Lesbiennes,
  Quebec Ink.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Порноактрисы Канады